Oppert est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Jules Oppert (1825–1905), assyriologue et archéologue germano-français ;
  (1832–1903), personnalité allemande du monde des affaires, frère du précédent ;
  (1836–1908), orientaliste allemand, frère des précédents ;
 Claire Oppert (née en 1966), violoncelliste française ;
 Marie Oppert (née en 1997), chanteuse et actrice française.

Notes et références